
Termin CFR ima više značenja.

 23S rRNK (adenin2503-C2)-metiltransferaza, enzim
 23S rRNK (adenin2503-C2,C8)-dimetiltransferaza, enzim